Kajetanówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Kajetanówka, un village dans le powiat de Biłgoraj
 Kajetanówka, un village dans le powiat de Chełm
 Kajetanówka, un village dans le powiat de Kraśnik
 Kajetanówka, un village dans le powiat de Lublin
 Kajetanówka, un village dans le powiat de Łęczna